Перелик може да се отнася за:

 Връх Голям Перелик в Родопите (2191 m)
 Връх Малък Перелик в Родопите (2147 m)
 Хижа Перелик в Родопите
 Нос Перелик в Антарктика